Жела́євська селищна адміністрація (, ) — адміністративна одиниця у складі Уральської міської адміністрації Західноказахстанської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — селище Желаєво.

Населення — 2084 особи (2009; 554 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Уральської міської адміністрації
Селищні адміністрації Казахстану